Orfeo es el nombre comercial de varias compañías discográficas:
Orfeo, sello discográfico uruguayo.
Orfeo, sello discográfico alemán.